Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1978.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse:
 František Polyak (Tschechoslowakei) – Nelson Cruz (Kuba) 6:0, 6:1
 Jorge Ordaz (Kuba) – Wolfgang Backhaus 2:6, 6:4, 6:4
 László Sziráki (Ungarn) – Witold Osoliński (Polen) 6:1, 6:3

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 22. Jahrgang (1978), Heft 5 (fälschlicherweise mit 23. Jahrgang bezeichnet)

1978
Tennisturnier 1978